Ryszard Malinowski (1870-1941), oficer
 Ryszard Malinowski (1871-1927), duchowny
 Ryszard Malinowski (1931-1991), prawnik